Клугер (, ) — німецьке та єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Даніель Клугер (*1951) — український радянський, пізніше ізраїльський письменник, поет-пісняр і перекладач.
 Шимон Клугер (1925—2000) — останній із довоєнних єврейських жителів міста Освенцим.
 Шломо Клугер (1785—1869) — відомий український рабин у Галичині XVIII—XIX ст.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища